Hay varias familias de politopos simétricos con simetría irreducible que tienen un miembro en más de una dimensionalidad. Aquí se tabulan con los gráficos de proyección de sus polígonos de Petrie y con sus diagramas de Coxeter-Dynkin:

Politopos